Duke Erikson (1951- ), musicien des États-Unis.
 Erik Erikson (1902-1994), psychanalyste américain.
 Hanna Erikson (1990-), fondeuse suédoise.
 Joan Erikson (1902-1997), psychologue américaine.
 Johan Erikson (1985- ), sauteur à ski suédois.
 Steven Erikson (1959-), romancier canadien.
 Verna Erikson (1893-1918), activiste finlandaise.